Büchs ist der Familienname folgender Personen: 
 Franz Xaver Büchs (1889–1940), bairischer Politiker (KPD/SPD)
 Fritz Büchs (1885–1959), deutscher Generalleutnant
 Herbert Büchs (1913–1996), deutscher Offizier
 Jochen Büchs (* 1956), deutscher Ingenieur 
 Johannes Büchs (* 1979), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Konrad Büchs (1892–?), deutscher Landrat 
 Plazidus I. Büchs (1627–1691), deutscher Benediktinerabt
 Walter Büchs (1881–1970), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Buchs
 Büchse (Begriffsklärung)